Szolnok [] () ist eine ungarische Stadt im gleichnamigen Kreis. Es ist der Sitz des Komitats Jász-Nagykun-Szolnok und hat selbst die Rechte eines Komitats.

Die Stadt hat 71.765  Einwohner (Stand 2017), von denen 33.100 katholisch und 35.589 konfessionslos sind.

Geographie 

Szolnok liegt im Zentrum des Komitats an der Mündung der Zagyva in die Theiß und erstreckt sich über 18,723 ha.

Klima

Geschichte 
Um 1030 wird in Szolnok die Burg des Komitatschefs gebaut und nach dessen Namen Zounok benannt. Der Name der Stadt wird 1075 zum ersten Mal erwähnt.

Von 1552 bis 1685 stand sich die Stadt unter osmanischer Herrschaft.

In der Folge entwickelte sich die Stadt dank dem mit Flößen durchgeführten Salztransport auf der Theiß zu einem Handelszentrum für Salz und Holzverarbeitung.

Im 19. Jahrhundert wurde die Verkehrsinfrastruktur durch die Theißregulierung und den Eisenbahnbau (Linie Pest–Szolnok 1843 eröffnet) systematisch verbessert. Im Jahr 1881 hatte Szolnok 18.247 ungarische Einwohner, die Ackerbau, Gewerbe, Fischerei und Handel mit Obst, Bauholz etc. trieben.

Aus Szolnok stammten die Vorfahren des Komponisten Joseph Haydn, die später ins Burgenland auswanderten. Um 1850 begründete der Wiener Maler August von Pettenkofen die Szolnoker Malerschule, eine Malerkolonie, der auch „der Pusztamaler“ Johann Gualbert Raffalt, Theodor von Hörmann und später Tina Blau angehörten. Dank der dortigen besonderen Lichtverhältnisse wurden interessante Landschaften geschaffen, die die österreichische Landschaftsmalerei nachhaltig beeinflussten. Besonders typisch sind Darstellungen von ungarischen bäuerlichen Szenen, z. B. von Märkten, Bauernhöfen und Fuhrwerken.

Bis zum Ersten Weltkrieg war die Stadt eine Garnison der Österreich-Ungarischen Armee. Hier lag 1914 das I. Bataillon des Ungarischen Infanterieregiments Freiherr von Reicher Nr. 68.

Am 24. Dezember 1963 ereignete sich in der Nähe von Szolnok ein schwerer Eisenbahnunfall, als zwei Züge zusammenstießen. 45 Menschen starben.

Wirtschaft 
Es existiert die Hochschule Szolnok für Handel und Wirtschaft sowie ein Institut für die Ausbildung von Fliegeroffizieren.

Städtepartnerschaften 
  in Finnland seit 1969
  in Deutschland seit 1990
  in Rumänien seit 1990
  in Polen seit 1995
  in Italien seit 1998
  in Israel seit 2001
  in der Präfektur Yamagata in Japan seit 2004
  in England seit 2006
  in Estland
  in China
  in China
  in China

Söhne und Töchter der Stadt 

 Jenő Vigh (1894–1960), Musikkritiker, Journalist und Sänger
 Miklós Világhy (1916–1980), Jurist
 György Selmeczi (1921–1979), Offizier der Volksrepublik Ungarn
 Sándor Szűcs (1921–1951), Fußballspieler
 Márton Szipál (1924–2016), Fotograf
 Csaba Gyula Horváth (1930–2004), ungarisch-US-amerikanischer Chemieingenieur
 Mária Varjú-Ember (1931–2001), Schriftstellerin, Opfer des Nationalsozialismus
 Tivadar Kanizsa (1933–1975), Wasserballspieler
 Pál Nagy (* 1935), Fechter
 Tibor Cservenyák (* 1948), Wasserballspieler
 Géza Csapó (1950–2022), Kanute
 Imre Szekeres (* 1950), Politiker
 István Tóth (* 1951), Ringer
 Erzsébet Németh (* 1957), Badmintonspielerin
 József Bozsó (* 1960), Badmintonspieler
 Emőke Szilassy (* 1961), Badmintonspielerin
 Tibor Fogarasi (* 1969), Schachspieler
 Tamás Varga (* 1975), Wasserballspieler
 Zoltán Kővágó (* 1979), Diskuswerfer
 Rita Drávucz (* 1980), Wasserballspielerin
 Dániel Tőzsér (* 1985), Fußballspieler
 Hedvig Karakas (* 1990), Judoka
 Ágnes Bukta (* 1993), Tennisspielerin
 Réka Szilágyi (* 1996), Speerwerferin
 Szofi Özbas (* 2001), Judoka

Weblinks 

 Offizielle Homepage der Stadt (deutsch)
 Szolnok, in: A Pallas nagy lexikona (ungarisch)
 Sendeanlage Szolnok (deutsch, englisch)
 Luftaufnahmen über Szolnok
 Illustration von Johan Sibmacher von 1665: Wahre Conterfactur Der Vöstung Zolnock Wie Die Vom Turcken Belegert Und Eingenommen, Anno 1552 ()

Einzelnachweise 

 
Ort im Komitat Jász-Nagykun-Szolnok
Ort an der Theiß
Ersterwähnung 1075
Stadt mit Komitatsrecht in Ungarn